V soubojích 16. ročníku druhé nejvyšší fotbalové soutěže – Divize 1945/46 – se utkalo 97 mužstev v sedmi skupinách (2×16, 2×14, 1×13, 2×12) každý s každým dvoukolově na podzim 1945 a na jaře 1946.

V předešlém ročníku (1943/44) se účastnila 52 mužstva ve 4 skupinách. V ročníku 1944/45 se pravidelné soutěže nehrály, jelikož končila druhá světová válka. Výrazný nárůst počtu účastníků v tomto ročníku byl zapříčiněn zejména návratem slovenských mužstev (celkem 39), která se účastnila poprvé od sezony 1938/39. Sestoupilo 30 slovenských mužstev (celkem 47 sestupujících), jelikož Slovenská divize se od sezony 1946/47 hrála v jediné skupině.

Vítězové jednotlivých divizí – SK Libeň, SK Meteor České Budějovice, SK Olomouc ASO a ŠK Malacky – se utkali v kvalifikačním turnaji o postup do Státní ligy. Do nejvyšší soutěže se probojovala mužstva SK Olomouc ASO a SK Libeň.

Slovenské mužstvo po pěti odehraných zápasech vedlo kvalifikační turnaj a k jistotě postupu mu stačilo neprohrát závěrečný zápas s Libní. Toto utkání se hrálo na stadionu Sparty Praha a sledovalo je 25 000 diváků. ŠK Malacky dělilo několik minut od prvoligové účasti – zhatil ji Novákův gól z 84. minuty, kterým stanovil konečné skóre 1:0 (poločas 0:0) a vrátil Libeňské do nejvyšší soutěže – poprvé od sezony 1940/41.

Středočeská divize 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body; (N) = Nováček (postoupivší z nižší soutěže); (S) = Sestoupivší z vyšší soutěže

Divize českého venkova

Západ 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body; (N) = Nováček (postoupivší z nižší soutěže); (S) = Sestoupivší z vyšší soutěže

Východ 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body; (N) = Nováček (postoupivší z nižší soutěže)

Mistrovství českého venkova 
SK Hradec Králové – SK Meteor České Budějovice 4:3 a 0:3

Moravskoslezská divize 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body; (N) = Nováček (postoupivší z nižší soutěže); (S) = Sestoupivší z vyšší soutěže

Slovenská divize

Západ 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Střed 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Východ 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Mistrovství Slovenska

Kvalifikační turnaj o postup do Státní ligy

Konečná tabulka

Odkazy

Reference

Literatura 
 Jindřich Horák, Lubomír Král: Encyklopedie našeho fotbalu (1896 – 1996/97), Libri 1997

Externí odkazy 
 Rudé právo (12.06.1946): Konečný stav Středočeské divise, digitalniknihovna.cz 
 Rudé právo (25.06.1946): Konečný stav Západočeské divise, digitalniknihovna.cz 
 Rovnost (02.07.1946): Naše tabulky, digitalniknihovna.cz 
 Rudé právo (16.07.1946): SK Olomouc ASO – ŠK Malacky 8:0 (5:0), digitalniknihovna.cz 

Česká národní fotbalová liga
Slovenská národní fotbalová liga
Fotbal v Československu v roce 1945
Fotbal v Československu v roce 1946